Желтоухий попугай () — вымирающий вид птиц семейства попугаевых. Ранее вид относили к роду аратинги (Aratinga).

Внешний вид 
Длина тела 40—42 см. Окраска зелёного цвета с желтоватым оттенком в нижней части тела. Уздечка, лоб, щёки и околоушная область желтовато-зелёного цвета. Внутренняя сторона рулевых перьев бледно-красно-коричневая, наружная — зелёная. Верхняя сторона маховых перьев на концах черноватого цвета. Верхняя часть клюва черноватая, подклювье и кончик светлые.

Распространение 
Обитал от Колумбии до Эквадора, в настоящее время с территории Эквадора, вероятно исчез.

Образ жизни 
Населяют субтропические леса и леса умеренного пояса на склонах Анд на высоте 2000-3000 м над уровнем моря. Колонии этих попугаев встречали в насаждениях восковых пальм (Ceroxylon quindiuense).

Размножение 
Гнездится в полых стволах пальм, обычно на высоте 25-30 метров над уровнем моря. Гнездо используется попугаем в течение всей жизни. Часто он возвращается к своему гнезду после нападения людей, облегчая, таким образом, отлов. В неволе попугай живёт недолго.

Угрозы и охрана 
В последние годы известны встречи только отдельных пар. Международный союз охраны природы в обновлённой Красной книге в 2010 году занёс желтоухую аратингу в список находящихся под угрозой (это средний из семи уровней угрозы виду по классификации Международного союза охраны природы).

Примечания

Литература 
 Винокуров А. А. Редкие птицы мира. — М.: Агропромиздат, 1987. — 207 с
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Животные, описанные в 1854 году
Птицы Южной Америки
Неотропические попугаи